Bulhary est un toponyme qui peut désigner :

Bulhary, une commune du district de Lučenec, dans la région de Banská Bystrica.

Bulhary, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud.